Robert Koren (Radlje ob Dravi, 20 de setembro de 1980) é um futebolista profissional esloveno, meio campista, milita no Melbourne City FC.

Carreira 
Koren representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do Hull City A.F.C.
Futebolistas do West Bromwich Albion F.C.
Futebolistas do Melbourne City Football Club
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010